Název Dolní Předměstí má více sídel:
 Dolní Předměstí (Polička) – část města Polička v okrese Svitavy
 Dolní Předměstí (Trutnov) – část města Trutnov v okrese Trutnov
 Dolní Předměstí (Boskovice) – bývalé předměstí v Boskovicích v okrese Blansko
 Dolní předměstí (Prachatice) – bývalé předměstí v Prachaticích v okrese Prachatice
 Dolní Předměstí (Valašské Meziříčí) – bývalé předměstí ve Valašském Meziříčí v okrese Vsetín
 Dolní Předměstí (Znojmo) – bývalé předměstí ve Znojmě v okrese Znojmo
 Dolní Předměstí neboli Sušice II
 Dolní Předměstí neboli Český Dub III